Склон, может означать:
 Склон — наклонный участок поверхности Земли.

Название 
 «Склон» (La vertiente) — документальный фильм, режиссёр Хорхе Руис.
 «Склон» (Độ dốc) — фильм Северного Вьетнама, режиссёр Ле Данг Тхык.

См. также 

 Берег
 Земляные работы
 Клиф
 Контрэскарп
 Куэста
 Скарп
 Эскарп